British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2011 – turniej wyłaniający mistrzynie Kolumbii Brytyjskiej, które będą reprezentować prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2011, odbył się między 17 a 23 stycznia 2011 w Surrey na lodowisku Cloverdale Curling Club.

W turnieju prowincjonalnym udział brało 10 zespołów. Do zawodów zakwalifikowały się automatycznie obrończynie tytułu mistrzowskiego (Kelly Scott), ponadto drużyna z największą liczbą punktów w CTRS (Kelley Law). Pozostałe 8 miejsc obsadzono podczas rywalizacji międzyregionalnej. 

W finale zmierzyły się zespoły Scott i Law. Te dwie drużyny w tym turnieju zmierzyły się po raz trzeci, w dwóch pierwszych meczach lepsza okazała się Kelley Law. Jednak tytuł mistrza Kolumbii Brytyjskiej obroniła Kelly Scott. 



Terminarz 
 Women's Interior #1: 3-5 grudnia 2010
 Women's Coastal #1: 3-5 grudnia 2010
 Women's Interior #2: 17-19 grudnia 2010
 Women's Coastal #2: 17-19 grudnia 2010

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
23 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
22 stycznia 2010; 18:00

1-2 
21 grudnia 2011; 19:00

3-4 
22 stycznia 2010; 10:00

Tie-breaker 
21 stycznia 2011; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
17 stycznia 2011; 12:00

Sesja 2. 
17 stycznia 2011; 19:30

Sesja 3. 
18 stycznia 2011; 12:00

Sesja 4. 
18 stycznia 2011; 19:00

Sesja 5. 
19 stycznia 2011; 12:00

Sesja 6. 
19 stycznia 2011; 19:00

Sesja 7. 
20 stycznia 2011; 12:00

Sesja 8. 
20 stycznia 2011; 19:00

Sesja 9. 
21 stycznia 2011; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  
 Mistrzostwa w serwisie playdowns.com 

2011 w curlingu
2011
Surrey (Kanada)